Královský kámen je název dvou kopců v Česku:

 Královský kámen (1058 m) – hora na Šumavě západně od města Kašperské hory v okrese Klatovy

 Královský kámen (Ralská pahorkatina) (315 m) – vrch v Ralské pahorkatině západně od města Doksy v okrese Česká Lípa